Kamikaze kan henvise til flere artikler:

 Kamikaze – japanske selvmordspiloter
 Kamikaze (Ki-15) – Japansk Mitsubishi Ki-15 fly, som blev kendt for en goodwill rejse til Europa i 1937
 Kamikaze (band) – et dansk fusions jazzband
 Kamikaze (Eminem-album) – studiealbum fra den amerikanske rapper Eminem.
 En figur i tv-serien robotboy
 Kamikaze (tv-serie) - dansk tv-serie